Угловое — название населённых пунктов в России:
 
 Угловое — село в Немецком национальном районе Алтайского края, ликвидировано в 1974 г.
 Угловое — село в Мазановском районе Амурской области.
 Угловое — село в Бахчисарайском районе Крыма.
 Угловое — село в Куртамышском районе Курганской области.
Угловое — деревня в Тевризском районе Омской области, упразднена в 1961 г.
 Угловое — бывший посёлок городского типа, с 2004 года микрорайон города Артём Приморского края.

См. также 
 Угловая
 Угловой